Pokrowske (;  – nach „Pokrow“ – kirchenslawische Kurzform für Pokrow Preswjatoi Bogorodozy, den Feiertag „Schutz und Fürbitte der Heiligen Muttergottes“) ist eine Siedlung städtischen Typs im Südosten der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 9700 Einwohnern (2020).

Pokrowske war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des Rajons Pokrowske.
Der Ort entstand im 18. Jahrhundert aus einem Verwaltungssitz der Saporoger Kosaken (erste Erwähnung 1779) und besitzt seit 1957 den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Geographie 
Pokrowske liegt am rechten Ufer des Flusses Wowtscha, einem Nebenfluss der Samara 127 km südöstlich des Oblastzentrums Dnipro und 94 km östlich von Saporischschja.

Verwaltungstechnisch gehören zur Siedlungsgemeinde auch die Dörfer Wodjane (), Hapono-Metschetne (), Selena Dolnya (), Otrischky (), Petrykiw (), Romanky (), Skotuwate (), Starokasjaniwske (), Zykowe () und Tschornenkowe ().

Bevölkerung 

Quelle:

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Ersterwähnung 1779
Rajon Synelnykowe